Piknik pod Wiszącą Skałą – powieść australijskiej pisarki Joan Lindsay z 1967
 Piknik pod Wiszącą Skałą – australijski film z 1975 w reżyserii Petera Weira, adaptacja powieści
 Piknik pod Wiszącą Skałą – serial telewizyjny z 2018
 Piknik pod Wiszącą Skałą – nyża na północnej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w Tatrach Polskich